{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#7ba5f0"
!colspan="12"|Open 13 Provence 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Santiago González Édouard Roger-Vasselin
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Nicolas Mahut Fabrice Martin
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |4–6, 7–6(7–4), [10–7]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Open 13 Provence 2023 – Dublu''' a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Marseille jucat pe terenuri cu suprafață dură. Denis Molchanov și Andrei Rubliov au fost campionii en-titre, dar Rubliov a ales să participe la Doha. Molchanov a jucat alături de Jonathan Eysseric dar a pierdut în sferturi de finală.

Santiago González și Édouard Roger-Vasselin au câștigat titlul, învingând în finală perechea Mahut și Martin cu 4–6, 7–6(7–4), [10–7].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
ATP Tour 2023